John Paxson
 Paxson (Alasca)

Desambiguações de sobrenomes